В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хэмптон ():
 '''Хэмптон''' — городской округ в штате Виргиния.
 '''Хэмптон''' — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина.